Come an’ Get It — четвёртый студийный альбом группы Whitesnake, выпущенный 11 апреля 1981 года. Альбом достиг второй позиции в национальном чарте, что стало наивысшим чартовым достижением группы на тот момент, первую позицию удерживал альбом Kings of the Wild Frontier группы Adam and the Ants, выпущенный ещё в 1980 году.

Песни «Don’t Break My Heart Again» и «Would I Lie to You» были изданы в качестве синглов, и попали в британский Топ-20.

В 2007 году EMI переиздала альбом на CD, добавив шесть бонус-треков.

Список композиций

Участники записи 
 Дэвид Ковердэйл — вокал, бэк-вокал
 Мики Муди — гитара, бэк-вокал
 Берни Марсден — гитара, бэк-вокал
 Джон Лорд — клавишные
 Нил Маррей — бас-гитара
 Иэн Пейс — ударные

Чарты

Альбом

Дополнительные факты 
 В 2018 году немецкая певица Доро записала свою версию «Don’t Break My Heart Again» для альбома Forever Warriors/Forever United.

Примечания

Ссылки 
 Come An' Get It на discogs.com

Альбомы Whitesnake
Альбомы 1981 года
Альбомы Geffen Records
Альбомы, спродюсированные Мартином Бёрчем
Альбомы на английском языке
Хард-рок-альбомы
Альбомы блюз-рока
Альбомы Liberty Records